Братчице могу бити:

 Братчице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Братчице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република